Pedro Jiménez (o Ximénez) puede referirse a:

Personas 
 Pedro Jiménez (Justicia de Aragón) (s. XII), uno de los primeros justicias de Aragón;
 Pedro Jiménez, señor de los Cameros (f.c.1175), señor de Cameros;
 Pedro Ximénez de Gazólaz (f.1266), obispo de Pamplona;
 Pedro Ximénez de Préxamo (f.1495), obispo, teólogo y escritor español;
 Pedro Ximénez Abril Tirado (1784-1856), compositor peruano afincado en Bolivia;
 Pedro Jiménez-Landi (1869-1964), astrónomo y matemático español;
 Pedro Jiménez de Castro (1886-1938), poeta español;
 Pedro Jiménez Montoya (1917-2006), divulgador científico español;
 Pedro Jiménez Guerra (1951-), matemático español.
 Pedro Jiménez León (1958-), político mexicano.

Viticultura 
 Pedro ximénez (uva), un tipo de uva;
 Vino Pedro Ximénez, un tipo de vino dulce.